

Cinéma 
Veille d'armes est le titre de plusieurs films :
 Veille d'armes, film français réalisé par Jacques de Baroncelli (1925)
 Veille d'armes, film français réalisé par Marcel L'Herbier (1935)